Josep Maria Marqués García (Tortosa, 1862 - Barcelona, 1938), pintor català
 Josep Maria Marquès i Planagumà (Cruïlles, 1939 - Girona, 2007), eclesiàstic i historiador català
 Josep Maria Marquès i Puig (Barcelona, 1890 - Barcelona, 1950), pintor català
 Josep Maria Marquès i Sabater (Barcelona, 1877 – 1956), pedagog i historiador català